Les Jeux des îles 2015 ont lieu à Jersey et comprennent la huitième édition du tournoi de football féminin disputé dans le cadre de la compétition multi-jeux.

Jersey ont remporté le tournoi pour la première fois en battant en finale le Åland 1 à 0.

Participants

Phase de groupes

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Phase à élimination directe

Tableau final

Demi-finale

place

place

place

place

Finale

Classements

Classement final

Liens externes 
Tournoi féminin de football aux Jeux des îles 2015 (RSSSF)
Résultats du tournoi de football féminin aux Jeux des îles 2015 à Jersey (Jeux des îles)
Résultats du tournoi de football féminin aux Jeux des îles 2015 à Jersey (Jersey 2015)

Notes et références 

Compétition internationale de football
Football à Jersey
Football en 2015